

Personnalités 
 André Lenz (1973-), joueur allemand de football.
 Andreas Lenz (1981-), homme politique allemand.
 Hans Lenz (1907-1968), homme politique libéral allemand.
 Emil Lenz (1804 -1865), physicien allemand, à l'origine de la loi de Lenz.
 , DJ allemand.
 Jakob Lenz (1751-1792), auteur dramatique allemand.
 Kay Lenz (1953-), actrice américaine.
 Marlene Lenz (1932-), femme politique allemande.
 Nicole Marie Lenz (1980-), modèle et actrice américaine.
 Maximilian Lenz (1965-), DJ allemand, plus connu sous le pseudonyme de WestBam.
 Oskar Lenz (1848-1925), géologue, minéralogiste et explorateur allemand.
 Rodolphe Lenz (1863-1938), linguiste et folkloriste allemand.
 Siegfried Lenz (1926-2014), écrivain allemand.
 Wilhelm Lenz (1888-1957), physicien allemand.
Nom composé:
 Serge de Lenz (1892-1945), « gentleman cambrioleur » français.

Toponyme 
 Lantsch/Lenz, commune suisse du canton des Grisons.

Autres 
 Lenz, nouvelle de Georg Büchner rédigée en 1835.
 Lenz, téléfilm allemand diffusé en 1992.
 Lenz, téléfilm allemand diffusé en 2009.
 Lenz, fabricant allemand de trains miniatures.